Дружно- топоним:

 Дружно — деревня, Дмитровский район, Орловская область, Россия
 Дружно () — вариант названия озера Друзно в Польше